Словарная метрика — способ задавать расстояния на конечнопорождённой группе.

Конструкция 
Если выбрана и зафиксирована конечная система образующих  в конечнопорождённой группе ,
то расстояние между элементами  и  — это наименьшее число образующих и обратных к ним,
в произведение которых раскладывается частное .

Свойства 
 Словарная метрика левоинвариантна; то есть сохраняется умножении слева на фиксированный элемент группы.
 Для неабелевых групп она, вообще говоря, не является правоинвариантной.
 Словарная метрика совпадает с расстоянием в графе Кэли для той же системы образующих.
 Словарная метрика не сохраняется при замене системы образующих, однако она изменяется квазиизометрично (в данном случае это то же самое, что билипшицевым образом). То есть для некоторых констант  имеет место:
 .
 В частности, это позволяет применять с помощью словарной метрики к группе геометрические понятия, сохраняющиеся при квазиизометрии. Например, говорить о степени роста группы (полиномиальной, экспоненциальной, промежуточной) и о её гиперболичности.

Вариации и обобщения 
Аналогичным способом словарная метрика может быть построена на произвольной группе (не обязательно конечнопорождённой),
при этом становится необходимо брать бесконечную систему образующих и многие описанные свойства перестают выполняться.

Ссылки 
 J. W. Cannon, Geometric group theory, in Handbook of geometric topology pages 261--305, North-Holland, Amsterdam, 2002, ISBN 0-444-82432-4

Теория групп
Метрическая геометрия